Де́влин () — ирландская фамилия. Известные носители:
 Девлин, Арт (1879—1948) — американский бейсболист.
 Девлин, Джеймс (больше известен как просто Девлин; род. 1989) — английский рэпер.
 Девлин, Джордан (род. 1990) — ирландский рестлер.
 Девлин, Кэмерон (род. 1998) — австралийский футболист.
 Девлин, Питер — начальник штаба сухопутных войск Канадских вооружённых сил.